Novara může znamenat:

 Novara – italské město v oblasti Piemont,
 Novara (provincie) – italská provincie v oblasti Piemont,	
 Novara Calcio – italský fotbalový klub sídlící ve městě Novara v provincii Piemont,
 Novara di Sicilia – italská obec v provincii Messina v oblasti Sicílie.

Související články 

 SMS Novara 
 Navara